Чергизбиев — фамилия; имеет женскую форму Чергизбиева.
 Чергизбиев, Зайнди Магомедович (род. 1937) — чеченский композитор, музыкант, руководитель и создатель инструментального ансамбля при Гостелерадио Чечено-Ингушской АССР.
 Чергизбиев, Имампаша Абдулсалимович (род. 1936) — заслуженный работник сельского хозяйства, член Государственного совета Республики Дагестан.